Franz Karl Mattausch ist der Name folgender Personen:

* Franz Karl Mattausch (Unternehmer, 1771) (1771–1830), deutscher Textilunternehmer 
 Franz Karl Mattausch (Unternehmer, 1829) (1829–1893), deutscher Textilunternehmer